Волнения в Иране начались 14 февраля 2011 года как продолжение акций протеста после выборов в июне 2009 года, на которых победил действующий президент Махмуд Ахмадинежад.

На активность иранской оппозиции повлияли успехи революций в Египте и Тунисе. Протестующие выступали против президента  и аятоллы Али Хаменеи.

Во главе оппозиции стоял бывший премьер-министр и кандидат в президенты Мир-Хосейн Мусави.

В результате столкновений демонстрантов с отрядами басидж 2 человека погибли, десятки раненых.

В феврале 2011-го года  Agence France-Presse сообщило о том, что Госдепартамент США завёл на твиттер микроблог на языке фарси, в котором содержатся обвинения в адрес иранских властей в лицемерии, поскольку, поддержав аналогичные выступления в Египте, протесты в своей стране они подавляют. Одним из первых подписчиков на этот блог стал президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.

Примечания 

Акции протеста в Иране
Политика Ирана
2011 год в Иране